Ubena steht für:

 Ubena, Land der Bena in Tansania
 Ubena Bwawani, Dorf in Tansania der Region Morogoro
 Ubena (Njombe), Dorf in Tansania im Distrikt Njombe
 Ubena (Schiff, 1928), Schiff der Deutsche Ost-Afrika Linie
 Ubena (Schiff, 1883), Containerschiff, 28.422 tdw, IMO-Nummer 8208921
 Ubena (Schiff, 2016), Containerschiff, 27.205 tdw, IMO-Nummer 9690078
 Ubena von Bremen, Nachbau einer Bremer Kogge
 Ubena, ein Hersteller von Gewürzen, der seit 2000 zur Gruppe Fuchs Gewürze gehört

Als Vorname vermutlich auf der Ubena (Schiff, 1928) geborener Menschen.